Marcuse est un nom propre qui peut faire référence à :

Personnalités 

  (1957-), professeur américain d'histoire moderne et contemporaine allemande ;
 Herbert Marcuse (1898-1979), philosophe et sociologue marxiste américain d'origine allemande ;
  (19?-2021), écrivaine américaine de nouvelles de mystère ; 
 Ludwig Marcuse (1894-1971), philosophe et écrivain germano-américain ;
 Max Marcuse (1877-1963), dermatologue et sexologue allemand ;
 Peter Marcuse (1928-2022), avocat germano-américain et professeur émérite d'urbanisme ;
 Theodore Marcuse (1920-1967), acteur américain.